Fekete torony, Brüsszel
Fekete torony, Prága
Fekete torony, Brassó
Fekete torony, České Budějovice